Ali Sofuoğlu (né en 1995), karatéka turc
Kenan Sofuoğlu (né en 1984), pilote de moto turc
Turhan Sofuoğlu (né en 1965), joueur et entraîneur de football turc